La Serie A 1935–1936 fue la 36.ª edición del campeonato de fútbol de más alto nivel en Italia y la 7.ª bajo el formato de grupo único. Bologna ganó su tercer scudetto.

Clasificación 
<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Equipo
!width=40|Pts
!width=40|PJ
!width=40|PG
!width=40|PE
!width=40|PP
!width=40|GF
!width=40|GC
!width=40|+/-
!width=110|Comentarios
|-style="background: #90EE90;"
| 1.
|align="left"|Bologna
| 40
| 30
| 15
| 10
| 5
| 39
| 21
| +18
| Campeón y clasificado a la Copa Mitropa 1936
|-
| 2.
|align="left"|Roma
| 39
| 30
| 16
| 7
| 7
| 32
| 20
| +12
|Copa Mitropa 1936
|-
| 3.
|align="left"|Torino
| 38
| 30
| 16
| 6
| 8
| 49
| 33
| +16
|Copa Mitropa 1936
|-
| 4.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 36
| 30
| 14
| 8
| 8
| 61
| 34
| +27
|Copa Mitropa 1936
|-
| 5.
|align="left"|Juventus
| 35
| 30
| 13
| 9
| 8
| 46
| 33
| +13
|-
| 6.
|align="left"|Triestina
| 32
| 30
| 10
| 12
| 8
| 46
| 39
| +7
|-
| 7.
|align="left"|Lazio
| 30
| 30
| 11
| 8
| 11
| 48
| 42
| +6
|-
| 8.
|align="left"|Milan
| 28
| 30
| 10
| 8
| 12
| 40
| 41
| -1
|-
| 9.
|align="left"|Napoli
| 28
| 30
| 11
| 6
| 13
| 42
| 45
| -3
|-
| 10.
|align="left"|Alessandria
| 28
| 30
| 9
| 10
| 11
| 34
| 37
| -3
|-
| 11.
|align="left"|Genoa
| 28
| 30
| 7
| 14
| 9
| 38
| 44
| -6
|-
| 12.
|align="left"|Fiorentina
| 27
| 30
| 10
| 7
| 13
| 32
| 42
| -10
|-
| 13.
|align="left"|Sampierdarenese
| 27
| 30
| 9
| 9
| 12
| 32
| 49
| -17
|-
| 14.
|align="left"|Bari
| 25
| 30
| 7
| 11
| 12
| 26
| 38
| -12
|-style="background:#FFCCCC"
| 15.
|align="left"|Palermo
| 23
| 30
| 10
| 3
| 17
| 24
| 50
| -26
|rowspan="2"| Descenso a la Serie B
|-style="background:#FFCCCC"
| 16.
|align="left"|Brescia
| 16'| 30
| 5
| 6
| 19
| 21
| 42
| -21
|}
</center>

 Resultados 

 Bibliografía 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Módena, septiembre de 2005

Enlaces externos 
 Resultados en el sitio oficial de RSSSF

1936
Fútbol en 1935
Fútbol en 1936